Tim Hamilton est un nom porté par :

 Tim Hamilton (acteur) (1982–), acteur pornographique tchèque 
 Tim Hamilton (illustrateur) (1966–), illustrateur et dessinateur américain
 Tim Hamilton (réalisateur), réalisateur canadien
 Tim Hamilton (styliste), styliste américain